Francesco Forti e Giulio Zeppieri erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Guido Andreozzi e Guillermo Durán hanno sconfitto Romain Arneodo e Jonathan Eysseric con il punteggio di 6-1, 2-6, [10-6].

Teste di serie 

  Romain Arneodo /  Jonathan Eysseric (finale)
  Markos Kalovelonis /  Vladyslav Manafov (primo turno)

  Guido Andreozzi  /  Guillermo Durán (campioni) 
  Luciano Darderi /  Juan Bautista Torres (ritirati)

Wildcard 

  Alessio De Bernardis /  Francesco Passaro (primo turno)

  David Marrero /  Dhruva Mulye (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Todi 2022